Elena Lichovceva e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma la Likhovtseva non ha partecipato,
solo Nestor ha partecipato quest'anno, facendo coppia con Jie Zheng, ma ha perso nel primo turno contro Yung-jan Chan
e Eric Butorac.

Tiantian Sun e Nenad Zimonjić hanno battuto in finale 7–6(4), 6–4, Sania Mirza e Mahesh Bhupathi.

Teste di serie

 Cara Black /  Paul Hanley (quarti di finale)
 Lisa Raymond /  Simon Aspelin (secondo turno)
 Zi Yan /  Mark Knowles (semifinali)
 Jie Zheng /  Daniel Nestor (primo turno)

 Tiantian Sun /  Nenad Zimonjić (campioni) 
 Chia-jung Chuang /  Jonathan Erlich (quarti di finale) 
 Květa Peschke /  Martin Damm (quarti di finale) 
 Nathalie Dechy /  Andy Ram (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2008
ATP Tour 2008